Bálsamo puede referirse a:

 el bálsamo, sustancia vegetal usada medicinalmente como alivio para heridas;
 el municipio de Bálsamo, en el estado brasileño de São Paulo; o
 el nombre común de la planta Salvia verbenaca. 
 el nombre común de la planta '''''Sedum album